Данная статья представляет собой список всех матчей, которые провела национальная сборная Украины по хоккею с шайбой с момента создания начиная с выступления на 18-м турнире «Большой приз Санкт-Петербурга» в Санкт-Петербурге. В список включены как официальные матчи украинской сборной, проведенные под эгидой Международной федерации хоккея с момента вступления в эту организацию 6 мая 1992 года, так и прочие, в том числе проведенные до принятия в ИИХФ.

Также в статью включены товарищеские игры со вторыми национальными сборными, с клубными командами разных стран и с прочими командами, принимавшими участие в международных турнирах.

По состоянию на 01 июня 2021 года

Сборная Украины провела 347 матча на уровне первых национальных сборных, из которых она победила в 162 играх, проиграла 158 поединков и 27 свела вничью, разница голов 1262 : 927
 В рамках зимних Олимпийских Игр (включая квалификационные раунды) — 35 матчей: 17 побед, 15 поражений, 3 ничьи; разница голов 141:88
 В рамках чемпионатов мира всех уровней (включая квалификационные игры) — 155 матчей: 71 победа, 72 поражения, 12 ничьих; разница голов 607:430

Всего, включая игры со вторыми национальными сборными, игры с клубными командами разных стран и поединки с прочими командами, принимавшими участие в международных турнирах, сборная Украины провела 400 матчей, из которых она победила в 190 играх, проиграла 177 поединков и 33 свела вничью, разница голов 1420 : 1067

Без учёта игр с украинскими командами сборная Украины провела 393 матча, из которых она победила в 185 играх, проиграла 175 поединков и 33 свела вничью, разница голов 1391 : 1054

 15 апреля 2010 года в Гомеле, на льду Ледового дворца спорта в рамках подготовки к чемпионату мира в первом дивизионе 2010 должна была состояться контрольная игра с ХК «Гомель». Матч был отменен из-за поломки автобуса перевозившего на игру украинскую команду из Минска в Гомель 
 12 февраля 2018 года стало известно, что сборная Украины не примет запланированного участия в турнире «Crowns Baltic Cup Challenge» серии «EIHC», проходившего в Валмиере с 15 по 17 февраля. Титульный спонсор «Crowns» в последний момент выразил желание видеть вместо нее сборную клубов шведской лиги «Allsvenskan»  Шведы тоже не приняли участие в турнире. В итоге, их заменила третья команда хозяев — Латвия-C. Таким образом, участниками турнира стали Эстония, Литва, Латвия-B и Латвия-C
 17 марта 2020 года Международная федерация хоккея приняла решение о переносе Чемпионата мира 2020 в группе B Дивизиона I, который должен был пройти в Катовице из-за пандемии COVID-19 на 2021 год 
 18 ноября 2020 года Международная федерация хоккея приняла решение об отмене перенесённого с предыдущего года Чемпионата мира 2020 в группе B Дивизиона I, который должен был пройти в Катовице из-за пандемии COVID-19

См. также 
 Список матчей молодёжной сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей юниорской сборной Украины по хоккею с шайбой
 Список матчей женской сборной Украины по хоккею с шайбой

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея Украины
 Украина на официальном сайте ИИХФ
 Сборная Украины по хоккею с шайбой на сайте nationalteamsoficehockey.com
 Все матчи сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте nationalteamsoficehockey.com
 Статистика сборной Украины на сайте «Хоккейные архивы»
 Матчи сборной Украины по хоккею с шайбой на сайте «ГНЕЗДО»

Сборная Украины по хоккею с шайбой